Tomistoma — рід гавіалідних крокодилів. Вони відомі своїми довгими вузькими мордами, які використовуються для лову риби, подібних до гавіала. Tomistoma містить одного сучасного члена, Tomistoma schlegelii, а також кілька потенційно вимерлих видів: T. cairense, T. lusitanicum, T. taiwanicus, T. coppensi і T. dowsoni. Однак ці види, можливо, доведеться перекласифікувати до різних родів, оскільки дослідження показали, що вони парафілетичні.

На відміну від ґавіала, морда псевдоґавіала значно розширюється до основи й тому більше схожа на таку у справжніх крокодилів. Однак останні молекулярні дослідження з використанням секвенування ДНК послідовно показують, що псевдоґавіал та інші споріднені вимерлі форми з підродини Tomistominae, насправді належать до Gavialoidea і Gavialidae.

Скам'янілості вимерлих видів Tomistoma були знайдені в відкладах палеогенового, неогенового та четвертинного віку на Тайвані, Уганді, Італії, Португалії, Єгипті та Індії, але майже всі вони, ймовірно, є різними родами через більш старший вік порівняно з псевдоґавіалом.

Наведена нижче кладограма основних живих груп крокодилів заснована на молекулярних дослідженнях і показує близькі стосунки фальшивого псевдоґавіала:

Примітки 

Роди плазунів